Valdice kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Valdice (ort i Tjeckien, Liberec), 
 Valdice (ort i Tjeckien, Hradec Králové), Okres Jičín, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar